Умыс — поселок разъезда в составе Семилейского сельского поселения в Кочкуровском районе республики Мордовия.

География 
Находится у железнодорожной линии Рузаевка-Ульяновск на расстоянии примерно 13 километров по прямой на юг-юго-восток от районного центра села Кочкурово.

История 
Поселок возник 1890-х годах при строительстве Самаро-Златоустовской железной дороги.

Население 
Постоянное население составляло 6 человек (мордва-эрзя 83 %) в 2002 году, 7 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кочкуровского района